Vaxholm (gemeente), gemeente in Zweden.
 Vaxholm (stad), hoofdplaats van die gemeente.
 Fort Vaxholm, een slot nabij Vaxholm ter bescherming van een belangrijke vaarroute naar Stockholm.